Børre Næss (ur. 23 stycznia 1982 w Efteløt) – norweski biegacz narciarski, specjalista sprintu.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się 1 grudnia 2001 roku w Gålå, gdzie w zawodach FIS zajął 23. miejsce w biegu na 10 km techniką klasyczną. W 2002 roku wystąpił na mistrzostwach świata juniorów w Schonach, gdzie w sprincie stylem dowolnym zajął 23. miejsce.

W Pucharze Świata zadebiutował 8 marca 2003 roku w Oslo, gdzie rywalizację na dystansie 50 km stylem klasycznym zajął 46. miejsce. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył 26 lutego 2004 roku w Drammen, zajmując 16. miejsce w sprincie klasykiem. Na podium zawodów tego cyklu pierwszy raz stanął 12 marca 2004 roku w Pragelato, gdzie sprint stylem dowolnym ukończył na trzeciej pozycji. W zawodach tych wyprzedzili go jedynie Włoch Freddy Schwienbacher i inny Norweg - Jens Arne Svartedal. W kolejnych startach jeszcze ośmiokrotnie stawał na podium indywidualnych zawodów PŚ, odnosząc przy tym trzy zwycięstwa: 5 marca 2005 roku w Lahti, 14 marca 2007 roku w Drammen i 23 stycznia 2008 roku w Canmore był najlepszy w sprincie stylem klasycznym. Najlepsze wyniki osiągnął w sezonie 2004/2005, kiedy w klasyfikacji generalnej zajął 19. miejsce, a w klasyfikacji sprintu był piąty.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2003/2004: 52. 
 sezon 2004/2005: 19. 
 sezon 2005/2006: 32. 
 sezon 2006/2007: 24. 
 sezon 2007/2008: 31. 
 sezon 2008/2009: 70. 
 sezon 2009/2010: 179.

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Næss, Børre
Næss, Børre